Соревнования по водному поло среди мужских команд на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли с 5 по 17 июля 2013 года в Казани, Россия.

В турнире принимают участие 12 команд, которые были поделены на 2 группы по 6 команд. В каждой группе команды играют между собой по одному матчу. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал, где продолжают играть по формату плей-офф. В плей-офф, в случае если по окончании основного времени результат матча будет оставаться ничейным, будет назначено 2 дополнительных периода по 3 минуты. Если после дополнительного времени не удастся выявить победителя, будут назначены пятиметровые штрафные броски.

Команды, занявшие в каждой группе 5 и 6 места (4 команды), попадут в группу C. Каждая команда сыграет с двумя командами не из своей группы. Количество очков, забитых и пропущенных голов в матчах между командами из одной группы, сохраняются при переходе в группу C.

Результаты

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Группа C

Четвертьфинал

Полуфинал за 5-8 места

Полуфинал

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Финальная расстановка

Ссылки 
Официальный сайт Универсиады 2013
Летняя Универсиада 2013 — Водное поло — Техническое руководство

Водное поло на летней Универсиаде 2013